La Batalla de Suessula va tenir lloc el 341 aC durant les guerres samnites, va enfrontar els samnites i als romans dirigits per Marc Valeri Corv, tot i que els romans van guanyar els samnites, van ser obligats a retirar-se a causa de la revolta de diversos dels seus aliats.

Victòries romanes
Batalles de la República Romana
Guerres Samnites